VI Puchar Miast Targowych 1963/1964
(ang. Inter-Cities Fairs Cup)

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Linki zewnętrzne 
 PMT 1963/64 (Gwidon S. Naskrent)
 PMT 1963/64 (Haslund)
 
 
 RSSSF

Puchar Miast Targowych
1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej